Druga hrvatska nogometna liga sezone 2000./2001. bila je jedinstvena, te se u njoj natjecalo 18 klubova (igrala su se 34 kola). 
 
Šest prvoplasiranih klubova imalo je mogućnost natjecanja u Prvoj HNL za sezonu 2001./2002., međutim Croatia Sesvete i Belišće su odustali od natjecanja. Iz lige je ispao NK Jadran Poreč.

Ljestvica

Kvalifikacije za 1. HNL 2001./02. 

NK Solin Građa  - NK Marsonia 5:2

NK Marsonia - NK Solin Građa 3-0

Marsonia je izborila ostanak u 1. HNL za sezonu 2001./02. jer je dala više golova u gostima prema pravilu o pobjedniku u slučaju istog zbroja golova.

Poveznice 
 1. HNL 2000./01.
 3. HNL 2000./01.
 4. rang HNL-a 2000./01.
 5. rang HNL-a 2000./01.
 6. rang HNL-a 2000./01.
 7. rang HNL-a 2000./01.
 Hrvatski nogometni kup 2000./01.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2000./01.

2000
 2